Кадорна — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Луїджі Кадорна
 Рафаеле Кадорна

Інше 
 Кадорна — залізнична станція у Мілані.

Сторінки-неоднозначності людських імен
Італійські прізвища